

Codici 
 MXF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Maxwell Air Force Base, Montgomery / Maxwell (Alabama), Stati Uniti

Informatica 
 Material eXchange Format – tipo di formato contenitore